Il singolare del torneo di tennis Mercedes Cup 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Andrea Gaudenzi 7-5, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Michael Stich (quarti di finale)
 Andrij Medvedjev (secondo turno)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Alberto Berasategui (Campione)
 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Paul Haarhuis (secondo turno)

 Magnus Larsson (secondo turno)
 Andrea Gaudenzi (finale)
 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Karsten Braasch (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1994